Сон Санхён (, общепринятая латинская транскрипция — Song Sang-hyeon; род. 21 декабря 1941 в Кёнгидо, Япония, ныне Республика Корея) — южнокорейский юрист и профессор права; председатель Международного уголовного суда в 2009 — 2015 годах.

В 1963 году он окончил юридический факультет Сеульского национального университета, получив степень бакалавра права. В 1968 году в качестве стипендиата программы Фулбрайта проходил обучение в школе права Тулейнского университета в США. Затем в 1969 году получил Диплом по сравнительному правоведению Кембриджского университета, а в 1970 году степень доктора права в Корнеллском университете.

В 1964 году был принят в Корейскую коллегию адвокатов. В период с 1964-1967 годы работал в Военной прокуратуре Кореи, имеет звание капитана Корейских вооруженных сил. С 1970-1972 годы адвокат в адвокатской конторе «Хайт, Гарднер, Пур и Хэвенс», Нью-Йорк.

С 1972 года преподаёт право на юридическом факультете Сеульского национального университета. Являлся приглашённым профессором на юридических факультетах Мельбрунского университета, Колумбийского университета, Нью-йоркского университета, Веллингтонского университета, Вашингтонского университета, Флоридского университета и Гарвардской школы права, где читал лекции по основам корейской правовой системы. Является признанным специалистом в сфере уголовного судопроизводства, уголовного и гражданского процессов и теории судебного доказывания.

В 2003 году он был избран судьёй сроком на три года в первый состав судей Международного уголовного суда от региональной группы Азиатских государств. Вступил в должность 11 марта 2003 года, назначен в Апелляционное отделение. В 2006 году переизбран на полный срок (девять лет; до 2015 года). До 11 марта 2015 года являлся Председателем Международного уголовного суда, на этом посту его сменила аргентинка Сильвия Фернандес де Гурменди.

Публикации 
 Корейское гражданско-процессуальное право (пересмотренное издание) (на корейском языке) (Seoul: Pakyoungsa, 2002). 
 Корейское право в глобальной экономике (Seoul: Pakyoungsa, 1996). 
 Введение в право и экономику (на корейском языке) (Seoul: Kyungmunsa, 1983). 
 Введение в право и правовую систему Кореи (на английском языке) (Seoul: Kyungmunsa, 1983).

Примечания

Ссылки 
 Биография Сон Санхёна 
 Лекции профессора Сон Санхёна в Аудиовизуальной библиотеке ООН по международному праву 

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники колледжа Вулфсона (Кембридж)
Стипендиаты Фулбрайта
Адвокаты Республики Корея
Судьи Международного уголовного суда
Адвокаты по алфавиту
Выпускники Сеульского университета
Выпускники Школы права Тулейнского университета
Выпускники Тулейнского университета
Выпускники Корнеллского университета
Выпускники Школы права Корнеллского университета